Алекса́ндр Серге́евич Григоре́нко (; ) — украинский и казахстанский футболист, вратарь.

Биография 
С 6 до 8 лет увлекался акробатикой, а в 7 лет уже начал заниматься футболом.

Карьера

Клубная 
До 17 лет учился в школе киевского «Динамо». С связи с сильной конкуренцией перешёл в «Рось». Отец Александра играл в любительской лиге в родном городе до 21 года.

Играл во второй украинской лиге, пока не перешёл в «Атырау». В Казахстан попал по приглашению Александра Голоколосова. в 2006 году сыграл за «Атырау» 5 матчей, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. В 2007 году перешёл в «Шахтёр» из Караганды. В составе нового клуба Григоренко стал вторым вратарём, но после первого круга Давид Лория ушёл из «Шахтёра», и Александру доверили место в основном составе. Позже стал капитаном команды. С приходом в команду вратаря Александра Мокина и смены главного тренера в составе «горняков», Григоренко потерял место в основе. Тем не менее, сыграв по 1-2 матча в сезонах 2011 и 2012, стал двукратным чемпионом Казахстана. Но не удовлетворенным данным положением дел, решает сменить команду. Выбор игрока пал на шымкентский «Ордабасы».

В сборной 
8 октября 2004 года в Стамбуле, в игре против Турции (0:1), Григоренко дебютировал в составе молодёжной сборной Казахстана (до 21) в отборочных матчах чемпионата Европы и провёл в её составе 11 матчей из 12-ти (пропустил 22 мяча). В двух матчах выводил команду в качестве капитана команды.

Достижения

Командные 
 «Шахтёр»
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2007, 2009
 Финалист Кубка Казахстана: 2009, 2010

 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (1): № 2 (2009)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда
 Александр Григоренко: У нас в команде не ищут крайних

Футболисты Украины
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кайсар»